Tuathail ist ein Namensteil folgender Personen:

 Lorcán Ua Tuathail (1128–1180), Erzbischof von Dublin zur Zeit der normannischen Invasion in Irland
 Mór Ní Tuathail (um 1114–1191), irische Adlige und Königin von Leinster